Villarrica (Paraguai)
 volcà Villarrica, a Xile
 Villarrica (ciutat de Xile)
 Corregiment de Villarrica, divisió administrativa xilena
 Departament de Villarrica, divisió administrativa xilena
 Bisbat de Villarrica, divisió administrativa xilena
 llac Villarrica
 Parc Nacional Villarrica